Le SMS Helgoland peut faire référence à :
 , un cuirassé de 23 000 tonnes de la classe Helgoland, en service dans la Marine impériale allemande.
 , un croiseur de classe Novara, en service dans la Marine austro-hongroise.